Licurgo (em grego: Λυκοῦργος, transl. Lykoûrgos) pode se referir a:

 Pessoas:
 Licurgo de Esparta (c. 700 – 630 a.C.), legislador espartano.
 Licurgo (tirano de Esparta), rei espartano na época da decadência.
 Licurgo de Atenas  (década de 390 - década de 320), político ateniense.
 Personagens mitológicos:
 Licurgo (Arcádia), rei árcade.
 Licurgo (Trácia), oponente do deus Dioniso.
 Licurgo (rei da Nemeia) e filho de Feres, seu filho morreu por negligência da sua babá, quando esta foi mostrar onde havia água para a expedição dos Sete contra Tebas
 Licurgo (filho de Pronax), um dos epígonos, possivelmente ressuscitado por Esculápio
 Licurgo, também conhecido como Licomedes, personagem de Homero.

Desambiguação